Il singolare del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Francisco Altur che ha battuto in finale Karsten Braasch 5-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (primo turno)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Christian Saceanu (secondo turno)

 Fernando Luna (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Claudio Pistolesi (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1991